José Bonifácio kan syfta på:

Brasilien 

 José Bonifácio (kommun), São Paulo, 
 José Bonifácio (ort), São Paulo,